Сазоновщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сазоновщина — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Сазоновщина — деревня в Воложинском районе Минской области.